RTL10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 364 амінокислот, а молекулярна маса — 39 299.

Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки